Denumirea de Zelenikovo se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Zelenikovo, un sat în comuna Kărdjali, regiunea Kărdjali;
 Zelenikovo, un sat în comuna Brezovo, regiunea Plovdiv.